Als Synagoge Bochum werden  bezeichnet:

die Alte Synagoge Bochum, zerstört 1938
die Neue Synagoge Bochum, eröffnet 2007